Баккарини ()

  — итальянский государственный деятель.
  — итальянский художник.

Примечания